Love is all (Roger Glover & Guests) - single
 Love Is All (Seiko Matsuda) - single van Seiko Matsuda
 Love is all (Hideaki Tokunaga) - single van Hideaki Tokunaga
 Love is all (Lee Towers) - single van Lee Towers

 Love Is All... - single van Infernal
 Love is All - Zweedse band